23-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств.
 23-я армия (СССР)
 23-я армия (Япония)